Besuchermanagement kann folgende Bedeutungen haben:

 die Verwaltung der Zutrittskontrolle für Besucher von Gebäuden oder Geländen 
 die Steuerung der Besucherströme im Naturschutz und Tourismus Besuchermanagement in Natur- und Landschaftsschutz